Дукач — інша назва дуката.
 Дукач — прикраса у вигляді великої медалеподібної монети з металевим бантом, прикрашеним камінцями.

Прізвище 

 Дукач Антон Олегович (* 1995) — український саночник.
 Дукач Семен (* 1968) — керуючий директор Techstars в Бостоні.